Konstantinopel je v dolgi zgodovini Bizantinskega cesarstva doživel številna obleganja, vendar je samo po dveh obleganjih prešel pod tujo oblast: prvič leta 1204, ko so ga v četrti križarski vojni osvojili križarji, in drugič leta 1453, ko so ga osvojili osmanski Turki sultana Mehmeda II..

Perzijska in arabska obleganja

 Prvo obleganje Avarov, Slovanov in Perzijcev (626).
 Prvo arabsko obleganje (674-678).
 Drugo arabsko obleganje (717-718).

Obleganja Bolgarov in Kijevskih Rusov

 Bolgarsko obleganje kana Kruma (813).
 Prvo rusko obleganje (860).
 Drugo rusko obleganje (941).

Obleganja in napadi med državljanskimi vojnami
 Obleganje Tomaža Slovana (821-822).
 Obleganje med vstajo Leona Tornikija (1047).

Obleganji v četrti križarski vojni

 Prvo obleganje (1203), med katerim si je po pobegu cesarja Alekseja III. v Trakijo oblast prisvojil Aleksej IV..
 Drugo obleganje (1204), v katerem je mesto padlo.

Nikejska obleganja

 Prvo neuspešno obleganje bolgarske in nikejske vojske (1235).
 Drugo neuspešno obleganje Konstantinopla in Galate (januar-april 1260).
 Leta 1261 je majhna vojska Alekseja Strategopula brez obleganja uspela priti v slabo branjeno latinsko prestolnico, ukinila Latinsko cesarstvo in ponovno vzpostavila bizantinsko oblast. Večina latinske vojske, ki je sicer branila mesto, je bila na vojnem pohodu, latinski cesar Balduin II. pa je pobegnil.

Osmanska obleganja

 Osmanska blokada mesta (1390-1402), ki jo je za nekaj časa prekinil Nikopolski križarski pohod,  dokončno pa bitka pri Ankari.
 Prvo osmansko obleganje (1422), ki se je končalo z zmago Bizantincev.
 Drugo osmansko obleganje (1453), v katerem je mesto padlo.

Konstantinopel